vLite est un logiciel gratuit utilisé pour créer des CD-ROM d'installation personnalisée de Windows Vista et Windows 7.

vLite ne fonctionne pas sous Windows 8 : plantage du système (écran bleu) lors de la reconstruction de l'image d'installation. Il est pourtant possible de personnaliser l'installation de Windows 8 en exécutant vLite sous Windows Vista ou 7.

Lien interne 
 nLite, logiciel analogue pour les versions antérieures de Windows.
 HFSLIP, logiciel analogue pour les versions antérieures de Windows, avec une interface en ligne de commande
 RT Se7en Lite, logiciel analogue pour les versions 7(seven) de Windows.

Liens externes 
Site Web de vLite
Tutorial français pour vLite
Tutorial français pour vLite 1.1.6

Logiciel d'installation
Live CD
Freeware
Logiciel pour Windows

en:Software remastering#Windows 2000 and later